Жан Беливо: Беливо, Жан (1931—2014) — канадский хоккеист.
 Беливо, Жан (род. 1955) — канадец, обошедший земной шар пешком.